Рубаев — фамилия; имеет женскую форму Рубаева.
 Рубаев, Георгий Русланович — российский борец вольного стиля.
 Рубаев, Сапар (1919—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.